По́стніков, По́стников () — російське прізвище, утворене від постник («пісник»)
 Постніков Володимир Михайлович — актор драми, заслужений артист України.
 Постніков Тарас Володимирович — український актор театру кіно, співак кобзар, заслужений артист України.

Російські прізвища